Carl Johansson (schutter) (1887-1977), Zweeds schutter
 Carl Johansson (voetballer) (1998), Zweeds voetballer